Bob Hewitt e Greer Stevens hanno battuto in finale Frew McMillan e Betty Stöve 3-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  Betty Stöve (finale)
 Phil Dent /  Billie Jean King (quarti di finale)

 Marty Riessen /  Françoise Dürr (terzo turno)
 Dennis Ralston /  Martina Navrátilová (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1977